Spa puede hacer referencia a:
 El spa, establecimiento sanitario que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación utilizando como elemento principal el agua.
 Spa, una ciudad de Bélgica.
 El Circuito de Spa-Francorchamps, circuito de carreras del Gran Premio de Bélgica de Fórmula1.

Además, como sigla (SPA), puede referirse a:

 SPA (acrónimo de Società Piemontese Automobili), empresa italiana fabricante de automóviles entre 1906 y 1947, adquirida por Fiat.
 Servicio de Prevención Ajeno, en prevención de riesgos laborales.
 Shuttle PCB Assembly, estándar para normalizar diseños de computadoras portátiles.
 Single-page application (‘aplicación de página única’), una aplicación web.
 Socialistische Partij-Anders (‘Partido Socialista-Diferente’), partido político de la región flamenca de Bélgica.
 Sociedad por acciones, un tipo de sociedad mercantil cuyo capital social está dividido en acciones.
 Sociedad Pública de Alquiler, en España.
 Società per Azioni, la figura italiana de sociedad anónima.
Sport Prototipo Argentino, categoría de automovilismo argentina entre 1969 y 1973.

Enlaces externos